Osoby o tym nazwisku:
 Masashi Wakasa – japoński piłkarz 
 Minoru Wakasa – japoński skoczek narciarski, olimpijczyk
 Shigeyuki Wakasa – japoński skoczek narciarski